cPanel — платная панель управления веб-хостингом. Функционирует посредством отдельной копии веб-сервера, работающей, как правило, на порту 2082 (или 2083/SSL).

В состав cPanel входит большое количество свободного ПО, основным из которого является Apache, MySQL, PHP, exim. Имеется локализация на 25 языках.

Является второй по популярности системой управления для хостинга. cPanel имеет расширенную функциональность для перепродажи хостинга (WHM).

Поддерживаемые операционные системы 
По состоянию на ноябрь 2008 года производителем заявлена поддержка следующих операционных систем:
 Red Hat Enterprise Linux (рекомендованная ОС)
 CentOS (рекомендованная ОС)
 FreeBSD (предлагается использовать только квалифицированным специалистам) — не поддерживается с 30.09.2012
cPanel может быть установлен и на другие дистрибутивы Linux. При использовании FreeBSD необходимо соблюдать рекомендацию разработчиков cPanel и не использовать для установки нового ПО бинарные пакеты, а пользоваться только портами.

Лицензирование 
Наличие и срок действия лицензии контролируется посредством автоматического обращения cPanel к авторизационному серверу производителя, который и определяет действительна ли лицензия.

Похожее программное обеспечение 
 Webmin
 ISPmanager
 DirectAdmin
 Plesk
 Cube Panel
 H-Sphere
 Helm
 ISPConfig
 Lxadmin
 VestaCP
 RedhadCP

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Веб-приложения
Управление сайтами
Утилиты конфигурирования Unix
Хостинг